Yauyos bezeichnet:

 Yauyos (Jauja), Kleinstadt in der Provinz Jauja in Peru
 Yauyos (Yauyos), Ortschaft und Verwaltungssitz der Provinz Yauyos in Peru
 Distrikt Yauyos (Jauja), Distrikt in der Provinz Jauja in Peru
 Distrikt Yauyos (Yauyos), Distrikt in der gleichnamigen Provinz in Peru
 Provinz Yauyos, Provinz in der Region Lima in Peru